

Rivière Perry est un toponyme hydrographique pouvant désigner :

, dans la région Gippsland dans le Victoria ;
 Rivière Perry, dans la région de Wide Bay-Burnett dans le Queensland ;

Rivière Perry, dans la région Chaudière-Appalaches au Québec ;
 Rivière Perry, dans la région Kitikmeot au Nunavut ;
 , près du lac Shuswap en Colombie-Britannique ;

, tributaire de la rivière Missouri dans l'Iowa ;

, dans le Shropshire en Angleterre.

Homonymie d'hydronyme